Robert Schwartz, Bobby Schwartz
 Robert A. Schwartz (ur. 1947) – amerykański lekarz
 Bobby Schwartz (ur. 1956) – amerykański żużlowiec